Il singolare del torneo di tennis Virginia Slims Championships novembre 1986, facente parte del Virginia Slims World Championship Series 1986, ha avuto come vincitrice Martina Navrátilová che ha battuto in finale Steffi Graf 7-6, 6-3, 6-2.

Teste di serie 

 Martina Navrátilová (Campionessa)
 Steffi Graf (finale)
 Hana Mandlíková (quarti di finale)
 Helena Suková (semifinali)

 Pam Shriver (semifinali)
 Claudia Kohde Kilsch (quarti di finale)
 Manuela Maleeva-Fragniere (quarti di finale)
 Kathy Rinaldi-Stunkel (primo turno)

Tabellone

Collegamenti esterni 

Virginia Slims Championships 1986